Con il termine Trattato di Fontainebleau ci si riferisce a numerosi accordi internazionali firmati a Fontainebleau, Francia, presso il Castello di Fontainebleau, in tempi molto diversi:

 Il Trattato di Fontainebleau del 30 maggio 1631, stipulato tra Massimiliano I, elettore di Baviera ed il Regno di Francia durante la guerra dei trent'anni.
 24 ottobre 1745: viene creata un'alleanza militare fra Luigi XV di Francia e Charles Edward Stuart.
 Il Trattato di Fontainebleau del 1762, con il quale la Francia cedeva la parte occidentale della Louisiana alla Spagna. Il trattato fu tenuto segreto fino alla stipula del Trattato di Parigi del 1763, con il quale veniva siglata la pace fra il Regno Unito ed i suoi nemici al termine della guerra dei sette anni.
 Il Trattato di Fontainebleau dell'8 novembre 1785, stipulato tra Giuseppe II d'Austria e le Province Unite (mediatrice la Francia): rinuncia dell'Austria a Maastricht e zone limitrofe in cambio di denaro, altre modifiche nei confini e diritti commerciali; segue un trattato di alleanza tra Francia e Paesi Bassi, noto come Confederazione Difensiva.  
 Il Trattato di Fontainebleau del 27 ottobre 1807, un trattato firmato fra Spagna e Francia che definì l'occupazione del Portogallo e propose la divisione del paese in tre regni – il Regno del nord o Lusitania, Portogallo (ridotto in superficie) ed Algarve ampliato con l'annessione dell'Alentejo. Inoltre sancì la scomparsa del Regno d'Etruria (ex Granducato di Toscana) che veniva annesso alla Francia stessa. Esso fu prodromico allo scoppio della guerra d'indipendenza spagnola.  
 Il Trattato di Fontainebleau dell'11 aprile 1814, con il quale si decise l'esilio dell'imperatore Napoleone Bonaparte all'isola d'Elba, con un appannaggio di 2.000.000 di franchi a carico della Francia.